Bisley (Gloucestershire);
Bisley (Surrey);

Simon Bisley, een Brits striptekenaar;

Bisley was de oorspronkelijke naam voor de Bristol Blenheim-bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog.